San Marino, een dwergstaat en enclave die is omringd door Italië
 San Marino (stad), de hoofdstad van bovenstaande dwergstaat
 San Marino Calcio, voetbalclub afkomstig uit Serraville welke uitkomt in de Italiaanse competitie
 San Marino (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië

Zie ook 
de heilige Marinus, oftewel Sint-Marinus en (in het Italiaans) San Marino